October steht für:

 October, achter Monat des altrömischen Kalenders und Vorläufer des Monats Oktober
 October (Album), Album von U2 siehe 
 October (U2-Lied), Song der Rockband U2
 October (Zeitschrift), amerikanische Kunstfachzeitschrift

Siehe auch:

 Oktober